Nauta puede referirse a:

Marino
Aeronauta
Astronauta, cosmonauta o taikonauta (en Estados Unidos, Rusia y China respectivamente)
Nautas de Lutecia
el servicio de ETECSA por acceso al Internet en Cuba

Topónimos
Nauta, ciudad peruana
Nauta Garona, denominación en occitano de Alto Garona, departamento francés

Apellido
Walle Nauta, neurocientífico holandés
Kate Nauta, actriz estadounidense

Biónimos
Simalia nauta, especie de serpientes

Referencias